Heian bezeichnet

 eine Epoche der japanischen Geschichte, siehe Heian-Zeit
 die japanische Stadt Kyōto, siehe Heian-kyō
 eine Karate-Kata, siehe Heian (Kata)
 einen Hersteller für CNC-Maschinen, siehe Heian Corporation